Строне-Слёнске:

 Строне-Слёнске — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Клодзский повят.
 Строне-Слёнске — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Клодзский повят, Нижнесилезское воеводство.